Каламун:
 Эль-Каламун — ливанский город на берегу Средиземного моря.
 Каламун (хребет) — горный хребет на границе Сирии и Ливана.